Đumić ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Đumić (* 1992), bosnischer Fußballspieler
 Mirko Đumić (* 1999), serbischer Eishockeyspieler